Терники — многозначный термин:

Топоним
 Терники — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Терники —  село в Днепропетровской области Украины. Ликвидировано в 1993 году.

Прочее
 Терники — заросли терновника, оладьи из картофеля.